Бэмфорд () — английская фамилия. Известные представители:

 Бэмфорд, Джеймс (род. 1946) — американский писатель и журналист.
 Бэмфорд, Мария (род. 1970) — американская стендап-комедиантка и актриса.
 Бэмфорд, Патрик (род. 1993) — английский футболист ирландского происхождения.
 Бэмфорд, Томми (1905—1967) — валлийский футболист, нападающий валлийского клуба «Рексем».